

Astronomia 
 Cratere Darney – cratere nella parte sud-occidentale della faccia visibile della Luna

Geografia 
 Francia
 Cantone di Darney – divisione amministrativa degli arrondissement di Épinal e di Neufchâteau
 Darney – comune nella regione del Grande Est
 Darney-aux-Chênes – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Maurice Darney – astronomo francese